Sud Mennucci (persoon), een Braziliaans geograaf, socioloog, journalist en schrijver
 Sud Mennucci (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo